Ма́трицы Дира́ка (также известные как га́мма-ма́трицы) — набор матриц, удовлетворяющих особым антикоммутационным соотношениям. Часто используются в релятивистской квантовой механике.

Определение 
Матрицами Дирака называется любой набор матриц, удовлетворяющих уравнению
 
где  — метрика Минковского сигнатуры   — единичная матрица, фигурные скобки обозначают антикоммутатор.

Один из возможных способов выбрать матрицы Дирака в четырёхмерном пространстве такой:

(Дираковское представление; используются также представления Вейля и Майораны).

Пятая гамма-матрица,  
Полезно определить произведение четырёх гамма-матриц следующим образом:

  (в представлении Дирака).

 можно записать в альтернативном виде:
 

где  — тензор Леви-Чивиты.

Эта матрица полезна при обсуждении хиральности в квантовой механике. Так, дираковское спинорное поле можно спроецировать на его левую или правую компоненту:

 .

Некоторые свойства :
 Эрмитовость:
 
 Собственные значения равны ±1, поскольку
 
 Антикоммутирует с четырьмя другими гамма-матрицами:

Блочная структура 
Матрицы Дирака могут быть компактно записаны как блочные матрицы с использованием матриц Паули σ1, σ2, σ3, дополненных единичной матрицей . В представлении Дирака:

 

В представлении Вейля  остаются теми же, но  отличается, поэтому  тоже изменена:

 

Представление Вейля имеет то преимущество, что в нём хиральные проекции принимают простую форму:

 

Существует также представление Майораны, в котором все гамма-матрицы мнимые, а спиноры вещественные:

 

 

В современной науке основным является определяющее свойство гамма-матриц, а не их числовое представление.

Тождества 
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align=""
! style="background:#ffdead;" |№!! style="background:#ffdead;" |Тождество
|-
| 1 || 
|-
| 2 || 
|-
| 3 || 
|-
| 4 || 
|-
| 5 || 
|}

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align=""
! style="background:#ffdead;" |№!! style="background:#ffdead;" |Тождество
|-
| 0 || 
|-
| 1 || Любое произведение нечётного числа  имеет нулевой след.
|-
| 2 || 
|-
| 3 || 
|-
| 4 || 
|-
| 5 || 
|}

Также для матриц Дирака выполняются тождества Фирца.

Определение гамма-матриц обобщается на пространства других размерностей, где их количество может отличаться.

См. также 
 Уравнение Дирака
 Кватернионы
 Тождества Фирца

Литература 
 
 

 

Дирака
Квантовая теория поля
Квантовая механика